Dumitra se poate referi la:

Toponime
 Dumitra, Alba
 Dumitra, Bistrița-Năsăud

 Râul Dumitra, afluent al râului Jiu

Nume de familie
 Anca Dumitra (n. 1987), actriță română

Vezi și 
 Dumitru (dezambiguizare)

Nume de familie românești